IXK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Keshod (India)